

Persone 
 Asia Argento, pseudonimo di Aria Maria Vittoria Rossa Argento (1975) – attrice, regista, sceneggiatrice, cantante e conduttrice televisiva italiana
 Claudio Argento (1943) – produttore cinematografico e sceneggiatore italiano
 Dario Argento (1940) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Dominick Argento (1927-2019) – compositore statunitense
 Gaetano Argento (1661-1730) – giurista italiano
 Mario Argento (1895–...) – sportivo, giornalista e pioniere del calcio italiano
 Salvatore Argento (1914-1987) – produttore cinematografico italiano, padre di Dario e Claudio Argento

Altro 
 Argento – elemento chimico
 Argento – colore
 Argento – metallo araldico
 Argento – sommergibile della Regia Marina
 Argento nativo – minerale
 Argento – album degli Sugarfree del 2008
 Argento Soma – anime televisivo
 Linea Argento, in inglese Silver Line – linea della metropolitana di Washington
 Monte Argento – monte fittizio del mondo dei Pokémon
 Monte Argento – monte a sud di Terni

Pagine correlate 
 Argent (disambigua)
 Argenta (disambigua)
 Argenti
 Argento vivo
 L'Argent

Altri progetti